Cette page présente le bilan saison par saison de l'Union sportive Quevilly-Rouen Métropole.

Quevilly, union sportive
Bilan saison par saison